Osoby o tym nazwisku:
 Domenico Mazzocchi – włoski kompozytor
 Virgilio Mazzocchi – włoski kompozytor